Torre delle ore – torre costruita con un orologio su uno o più dei lati
 Torre delle ore – la torre più alta di Lucca
 Torre delle ore – la torre civica di Pietrasanta

Pagine correlate 
Torre dell'orologio (disambigua)